Cepokomulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cepokomulyo, Kendal, by, Jawa Tengah, 
 Cepokomulyo, Malang, by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar